Archibald Butt – militare statunitense
 Clara Butt – contralto britannico
 Hans-Jörg Butt – calciatore tedesco
 Johnny Butt – attore britannico
 Nicky Butt – calciatore britannico